Radostín kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Radostín (ort i Tjeckien, lat 49,66, long 15,54), Vysočina, 
 Radostín (ort i Tjeckien, lat 49,65, long 15,88), Vysočina, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar